Stay the Night (Billy Ocean), een single van Billy Ocean uit 1980
 Stay the Night (Chicago), een single van Chicago uit 1984
 Stay the Night (Benjamin Orr), een single van Benjamin Orr uit 1986
 Stay the Night (IMx), een single van IMx uit 2000
 Stay the Night (Alcazar), een single van Alcazar uit 2009
 Stay the Night (James Blunt), een single van James Blunt uit 2010
 Stay the Night (Zedd), een single van Zedd in samenwerking met Hayley Williams uit 2013
 Stay the Night (band), een Amerikaanse rockband
 Stay the Night (film), een Amerikaanse tv-film uit 1992